Joachim Rachel ist der Name folgender Personen:

* Joachim Rachel (Pastor, 1592) (1592–1634), deutscher Pastor
 Joachim Rachel (Pastor, um 1600) (um 1600–1664), deutscher Pastor und Schriftsteller
 Joachim Rachel (Satiriker) (1618–1669), deutscher Satiriker